Cernăianu este un nume de familie românesc care se poate referi la:

 Constantin Cernăianu
 Nicolae Cernăianu

Vezi și 
 Cerna (nume de familie)
 Cerna (dezambiguizare)

Nume de familie românești